Serie B1 2007-2008 – torneo di pallavolo femminile
 Serie B1 2007-2008 – pallavolo maschile